Culverhouse ist der Name von:

 Hugh Culverhouse (1919–1994), US-amerikanischer Steueranwalt, Immobilieninvestor und langjähriger Besitzer des NFL-Teams Tampa Bay Buccaneers
 Ian Brett Culverhouse (* 1964), englischer Fußballspieler und -manager 
 Johan Mengels Culverhouse (1820–1894), niederländisch-US-amerikanischer Genre-, Veduten- und Historienmaler

 Peter Culverhouse Memorial Trust (PCMT), gemeinnützige britische Stiftung zur Unterstützung von Krebspatienten
 Culverhouse Cross (Croes Cwrlwys), walisischer Distrikt an der Grenze von Cardiff und dem Vale of Glamorgan
 Culverhouse At The Old Rectory, denkmalgeschütztes Gebäude in St. Allen, Cornwall